Külüllü – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Külüllü – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Külüllü – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian